Луккенва́льде () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бранденбург.

Входит в состав района Тельтов-Флеминг.  Занимает площадь 46,75 км². Официальный код — 12 0 72 232.

Город подразделяется на 3 городских района.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга
Районные центры Бранденбурга